Gudkowo () ist ein russischer Ortsname:
 Gudkowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938: Gudgallen, 1938 bis 1946 Großfelde, bis 1938 auch: Jonienen, 1938 bis 1946 Tilsenau, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Gudkowo (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Gudkowo (Krasnojarsk), Dorf in der Region Krasnojarsk
 Gudkowo (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Gudkowo (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Gudkowo (Twer, Kalininski), Dorf im Rajon Kalininski, Oblast Twer
 Gudkowo (Twer, Torschok), Dorf im Rajon Torschok, Oblast Twer